2008 Голяма награда на Монако е 55-о за Голямата награда на Монако и шести кръг от сезон 2008 във Формула 1, провежда се на 25 май 2008 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Репортаж

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Монако